Sadi peut désigner :
 Sadi, musicien de jazz belge ;
 René Sadi, homme politique camerounais ;
 Nicolas Léonard Sadi Carnot, physicien français ;
 Marie François Sadi Carnot, homme d'État français, neveu du précédent ;
 Saïd Sadi, homme politique algérien ;
 Sadi, acronyme de Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, parti politique malien.

Voir aussi 
 Saadi (homonymie)